Невиль, Нёвиль, Нёвилль (фр. «новый город»):

Фамилия
 Нёвиль — французский знатный род, давший несколько маршалов Франции
 Вильруа, Франсуа де Нёвиль — французский полководец
 Альфонс де Невиль (фр. Alphonse de Neuville, 31 мая 1836 — 19 мая 1885, Париж) — французский художник-баталист
 О́ливер Па́трик Нёви́лль (нем. Oliver Patric Neuville; 1 мая 1973, Локарно, Тичино, Швейцария) — немецкий футболист, игравший на позиции нападающего
 Франсуа Невиль (нидерл. François Neuville; 24 ноября 1912 - 12 апреля 1986) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик
 Невилль, Фуа де ла — французский дипломат.

Часть топонима
Нёвиль-Сент-Аман
Нёвиль-сюр-Марживаль
Нёвиль-сюр-Элет
Ла-Нёвиль-Уссе
Ла-Нёвиль-Бомон
Невиль-ан-Феррен
Невиль-Сен-Реми
Невиль-сюр-Уаз
Ла-Нёвиль-ле-Доран
Ла-Нёвиль-ан-Бен

См. также 
Невилл
Ла-Нёввиль (округ)